

Сентервілл — місто, штат Джорджія
 Сентервілл — місто, штат Індіана
 Сентервілл — місто, штат Айова
 Сентервілл — місто, штат Міннесота
 Сентервілл — місто, штат Міссурі
 Сентервілл — місто, штат Нью-Йорк
 Сентервілл — місто, штат Огайо
 Сентервілл — місто в окрузі Кроуфорд, штат Пенсільванія
 Сентервілл — місто в окрузі Вашингтон, штат Пенсильванія
 Сентервілл — місто, штат Південна Дакота
 Сентервілл — місто, штат Теннессі
 Сентервілл — місто, штат Техас
 Сентервілл — місто, штат Юта
 Сентервілл — місто в окрузі Манітовок, штат Вісконсин
 Сентервілл — селище, штат Массачусетс
 Сентервілл — селище в окрузі Галлія, штат Огайо
 Сентервілл — переписна місцевість в окрузі Фресно, штат Каліфорнія
 Сентервілл — переписна місцевість, штат Північна Кароліна
 Сентервілл — переписна місцевість, штат Південна Кароліна
 Сентервілл — переписна місцевість, штат Вашингтон

 Сентервілл — місто, штат Алабама
 Сентервілл — місто, штат Іллінойс
 Сентервілл — місто, штат Меріленд
 Сентервілл — місто, штат Міссісіпі
 Сентервілл — селище, штат Мічиган
 Сентервілл — переписна місцевість, штат Вірджинія